Almegg heißen folgende geographischen Objekte:

 Almegg (Gemeinde Scharnstein), Ort bei Scharnstein, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Almegg (Gemeinde Steinerkirchen), Ortschaft von Steinerkirchen an der Traun, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

 Schloss Almegg in Steinerkirchen an der Traun, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich